Маразм (от  — истощение, угасание) — почти полное  прекращение психической деятельности человека, сопровождающееся общим истощением.
 Алиментарный маразм — заболевание, форма белково-энергетической недостаточности, как правило у детей до года.
 Бытовое название симптомов старческого слабоумия (сенильной деменции), болезни Альцгеймера.